1968 Голяма награда на Германия е 16-о за Голямата награда на Германия и осми кръг от сезон 1968 във Формула 1, провежда се на 4 август 1968 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Германия